Kulakauskas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Kulakauskaitė (ledig)
 Kulakauskienė (verheiratet)

Namensträger 

 Antanas Kulakauskas (* 1952),  Historiker, Politikwissenschaftler
 Vytautas Kulakauskas (1920–2000),  Sportpädagoge, Basketball-Spieler und Trainer

Familienname
Litauischer Personenname